Ги́та Уэ́ссекская (также Ги́да; ; ок. 1053 — 10 марта 1098 или 1107) — принцесса английская, дочь последнего правившего англосаксонского короля Гарольда II и Эдиты Лебединой Шеи, первая жена великого князя Владимира Всеволодовича Мономаха.

После гибели отца в битве при Гастингсе бежала во Фландрию, затем, согласно Саксону Грамматику, вместе с двумя братьями поселилась у своего дяди Свена Эстридсена, короля Дании.

В период между 1073 и 1075 годами вышла замуж за Владимира Мономаха, в то время — князя смоленского. Мать Мстислава Великого, который в западных источниках вслед за дедом носит имя Гаральд (Харальд).

Дети и последующие потомки 

В браке у Гиты и Владимира Мономаха были дети:
 Мстислав Владимирович Великий (1076—1132), великий князь Киевский с 1125 года;
 Изяслав Владимирович (1078—1096), князь Курский;
 Святослав Владимирович (1079—1114), князь Смоленский и Переяславский;
 Роман Владимирович (1081—1119);
 Ярополк Владимирович (1082—1139), великий князь Киевский с 1132 года;
 Вячеслав Владимирович (1083—1154), князь Туровский, великий князь Киевский в 1139, 1150, 1151—54 годах;
 Мария (Марина) Владимировна (†1146/1147), замужем за лже-Львом Диогеном;
 Евфимия Владимировна (†1139), вышла замуж за короля Венгрии Кальмана I Книжника;
 Агафия Владимировна, вышла замуж за Всеволодка городенского;
 Глеб Владимирович ? — данные о его существовании недостоверны и признаются только частью исследователей.
 Юрий Владимирович Долгорукий — вопрос о родстве Гиты и Юрия Долгорукого остаётся дискуссионным, некоторые исследователи считают, что его матерью была вторая жена Владимира Мономаха.

Через своего сына Мстислава Великого она была предком датского короля Вальдемара I и его потомков, а также королевы Англии Филиппы Геннегау и короля Англии Эдуарда III, и, следовательно, всех последующих английских и британских монархов.

В случае, если Гита была матерью Юрия Долгорукого, через его потомков она является предком великого князя Александра Невского и, следовательно, таких правителей, как Дмитрий Донской, Иван III Великий и Иван IV Грозный.

Вопрос о дате смерти 
Вопрос о дате смерти Гиты остаётся дискуссионным. По мнению А. В. Назаренко, Гита поддерживала связи с Пантелеимоновской обителью в Кёльне и участвовала в , умерла и погребена в Палестине в 1098 году, а год спустя Владимир Мономах женился на другой женщине. В пользу этой версии говорит упоминание в «Похвальном слове Святому Пантелеимону» (сочинение немецкого церковного деятеля первой трети XII века Руперта), где сообщается, что на вклады в Пантелеимонов монастырь и на паломничество в Иерусалим её толкнуло происшествие со старшим сыном Мстиславом, который чуть не погиб на охоте и вылечился после молитв Гиты Святому Пантелеимону. Медведь распорол Мстиславу живот так, что внутренности вывалились наружу. Когда его привезли домой, его мать Гита принялась молиться за него Святому Пантелеимону. В эту ночь Мстислав увидел во сне юношу, который пообещал его исцелить. Наутро этот юноша, очень похожий на Святого Пантелеимона, уже наяву пришёл к больному с целебными снадобьями и вылечил его. После этого Гита пожертвовала в кёльнский монастырь большую сумму денег и дала обет совершить паломничество в Иерусалим.

По другой версии, Гита умерла в Смоленске в 1107 году и о ней Владимир Мономах сделал запись в своем «Поучении», отметив, что Юрьева мать (то есть мать Юрия Долгорукого) умерла.

В художественной литературе 
 Баллада А. К. Толстого «Три побоища» (1869),
 Роман А. П. Ладинского «Последний путь Владимира Мономаха» (1966).
 Роман В. Д. Иванова «Русь великая» (1967)

Примечания

Литература 
 
 Морозова Л. Е. Великие и неизвестные женщины Древней Руси. — : АСТ, 2009.
 Назаренко А. В. Древняя Русь на международных путях. — , 2001. — ISBN 5-7859-0085-8.
 
 
 Саксон Грамматик. Деяния данов. В 2 томах. I—XVI книги / пер. с лат. яз. А. С. Досаева. — М.: Русская панорама; СПСЛ, 2017. — 1224 с. — Т.2. — ISBN 978-93165-369-3 (общ.), 978-93165-371-6 (т.2).

Дом Годвина
Супруги русских князей
Умершие 10 марта